Gvardéiskoie (en rus: Гвардейское) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 12.209 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea